PGT steht als Abkürzung für:
 Partido Guatemalteco de Trabajo, ehemalige kommunistische Partei in Guatemala
 Pegasus Airlines, eine türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 PokerGO Tour, eine Pokerturnierserie
 Progymnasium Tailfingen, Gymnasium in Baden-Württemberg

Abkürzung